Název Vysoký Újezd nese několik obcí: 

 Vysoký Újezd (okres Benešov), asi 9 km západně od Týnce nad Sázavou v okrese Benešov
 Vysoký Újezd (okres Beroun), asi 10 km severovýchodně od Berouna v okrese Beroun
 Vysoký Újezd (zámek), zámek ve stejnojmenné obci
 Vysoký Újezd (okres Hradec Králové), asi 6 km jihozápadně od Opočna
 Vysoký Újezd (Orlická tabule), vrch jižně od stejnojmenné obce